Ali ibn Husayn (Hussain, Husain) kan syfta på:

 Ali Zayn al-Abidin (658-713)
 Ali ibn Hussein av Hijaz, (1879-1935) kung av Hijaz